Jacques Maury ist der Name folgender Personen

* Jacques Maury (Bischof) (1531?–1593), französischer Geistlicher, Bischof von Bayonne 
 Jacques Maury (Schauspieler, 1903) (1903–??), belgischer Schauspieler und Drehbuchautor 
 Jacques Maury (Politiker) (1908–1980), französischer Politiker und Arzt 
 Jacques Maury (Theologe) (* 1920), französischer Theologe und Kirchenfunktionär 
 Jacques Maury (Schauspieler, 1937) (1937–1985), belgischer Schauspieler 
 Jacques Maury (Schauspieler, III), Schauspieler